Алекса́ндровское о́зеро (до 1948 года носило финское название ) находится на юге Выборгского района Ленинградской области, на территории Приморского городского поселения.

Высота водоёма над уровнем моря — 13,7 м.

Площадь водосборного бассейна — 208 км².

На юге короткой протокой соединено с Пионерским озером. На севере из озера берёт начало река Александровка (ниже — Гороховка), впадающая в Выборгский залив

На берегу озера находятся посёлки Александровка, Мамонтовка, строятся коттеджные посёлки.

Сохранились развалины усадьбы Муталахти.

В озере водятся ёрш, окунь, плотва, встречаются лещ, щука и судак.

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Гороховки (реки, впадающей в Балтийское море)
Озёра Выборгского района (Ленинградская область)